Tendre et Violente Élisabeth peut désigner :
 Tendre et Violente Élisabeth, roman français d'Henri Troyat sorti en 1957 ;
 Tendre et Violente Élisabeth, film français d'Henri Decoin et sorti en 1961.